Cet article présente le guide des épisodes de la troisième saison de la série télé-réalité Seuls et tout nus ().

Liste des épisodes

Épisode 1 : titre français inconnu (New Season Exposed)

Épisode 2 : titre français inconnu (Primal Fear)

Épisode 3 : titre français inconnu (Blood in the Water)

Épisode 4 : titre français inconnu (Hearts of Darkness)

Épisode 5 : titre français inconnu (Jungle Love)

Épisode 6 : titre français inconnu (Argentina Impossible)

Épisode 7 : titre français inconnu (Playing With Fire)

Épisode 8 : titre français inconnu (Himalayan Hell)

Épisode 9 : titre français inconnu (Nicaragua Nightmare)

Épisode 10 : titre français inconnu (Botswana Breakdown)

Épisode 11 : titre français inconnu (Dunes of Despair)

Références 

Seulsettoutnus3